Realisierung oder Realisation steht für:

 die praktische Umsetzung oder Verwirklichung eines Vorhabens, siehe Machbarkeit

in der Mathematik:
 Wert einer Zufallsvariablen, siehe Realisierung (Stochastik)

im Börsenwesen:
 Gewinnrealisierung

im Rechnungswesen:
 Realisationsprinzip

in der Sprachwissenschaft:
 die konkrete Äußerung einer sprachlichen Einheit, z. B. eines Phonems

Siehe auch: